Licneremaeus är ett släkte av kvalster. Licneremaeus ingår i familjen Licneremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Licneremaeus